Contea di Jász-Nagykun-Szolnok – contea dell'Ungheria attuale
 Comitato di Jász-Nagykun-Szolnok – antico comitato del Regno d'Ungheria